Příjmení Wachowski má více nositelů:

 Lana Wachowski (Larry W.) (* 1965) – americký režisér(ka)
 Lilly Wachowski (Andy W.) (* 1967) – americký režisér(ka), sourozenec Lany
 Mirosław Stanisław Wachowski (* 1970) – polský církevní hodnostář